Speedway Europapokal der Landesmeister war in den Jahren 1998–2011 der Europapokal der Landesmeister im Speedway, vergleichbar mit der Champions League im Fußball. Veranstaltet wurde das Turnier von der Union Européenne de Motocyclisme (UEM). Die Veranstaltung war vom britischen Verband Auto-Cycle Union (ACU) und von den skandinavischen Verbänden boykottiert worden.

Platzierungen

Siehe auch 
 Speedway-Einzel-Weltmeisterschaft
 Speedway-Team-Weltmeisterschaft

Europa-Cup